Lasek – przysiółek wsi Jałowice w Polsce, położony w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Brody. Wchodzi w skład sołectwa Jałowice.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa zielonogórskiego.

Zobacz też 
 Laski

Przypisy 

Jałowice